16-й чемпионат Молдавии по футболу сезона-2006/07 — турнир Национального молдавского дивизиона, в котором приняли участие 10 клубов (проходил со 2 июля 2006 года по 25 мая 2007 года). Чемпионом в 7-й раз подряд стал «Шериф» из Тирасполя.

Чемпион оказался лауреатом приза Don Balón за то, что не проиграл ни одного матча за весь сезон. В чемпионате команда одержала 28 побед, а 8 других встреч завершились вничью (всего было набрано 92 очка).

Итоговая таблица 

И = Всего игр; В = Выигрыши; Н = Матчи вничью; П = Поражения; ГЗ = Забитые голы; ГП = Голы пропущенные; О = Очки

Результаты матчей

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 http://www.rsssf.com/tablesm/mold07.html

Чемпионат Молдавии по футболу
Футбол в Европе в 2006 году
Футбол в Европе в 2007 году
Спорт в Молдавии в 2006 году
Спорт в Молдавии в 2007 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2006/2007